Il singolare dell'Estoril Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro David Nalbandian.

Nalbandian ha battuto in finale 6–4, 7–6 (7–5) Jarkko Nieminen.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Marat Safin (quarti di finale)
  Carlos Moyá (semifinali)
  Albert Costa (primo turno)

  Sjeng Schalken (quarti di finale)
  Xavier Malisse (primo turno)
  Félix Mantilla (primo turno)
  Alberto Martín (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2002
ATP Tour 2002